Qian’an ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die kreisfreie Stadt Qian’an (迁安市) in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qian’an (Tangshan)
 die Großgemeinde Qian’an (迁安镇) in der gleichnamigen Stadt, siehe Qian’an (Großgemeinde, Tangshan)
 den Kreis Qian’an (乾安县) der bezirksfreien Stadt Songyuan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Qian’an (Songyuan)
 dessen Hauptort, die Großgemeinde Qian’an (乾安镇), siehe Qian’an (Großgemeinde, Songyuan)